«Мо́рбиус» (оригинальный саундтрек) — альбом саундтреков к фильму «Морбиус» (2022) от студий Columbia Pictures и Sony Pictures, основанному на одноимённом персонаже компании Marvel Comics. Музыка была написана американским композитором . Альбом саундтреков был выпущен компанией  8 апреля 2022 года.

Разработка 
В октябре 2019 года композитором был назначен , ранее работавший с Эспиносой над предыдущими фильмами.

Трек-лист 
Вся музыка написана композитором .

Примечания 

Морбиус (фильм)
Музыка Вселенной Человека-паука от Sony
Альбомы 2022 года
Саундтреки 2022 года